José Paranhos, visconte di Rio Branco, politico e diplomatico brasiliano
José Paranhos, barone di Rio Branco, figlio del precedente